Haimhausen steht für:

 Haimhausen, Gemeinde im Landkreis Dachau, Bayern
 Haimhausen (Weihmichl), Ortsteil der Gemeinde Weihmichl, Landkreis Landshut, Bayern
 Haimhausen (Gemeinde Eggelsberg), eine Katastralgemeinde in Oberösterreich

Haimhausen ist der Familienname von:
 Edgar Haniel von Haimhausen (1870–1935), deutscher Diplomat.
 Franz Ferdinand von Haimhausen (um 1638–1724), Reichsgraf von und zu Haimhausen, Hofratspräsident und Oberpostmeister in Bayern.
 Hans Ernst von Berchem-Haimhausen(1823–1896), deutsch-österreichischer Großgrundbesitzer
 Karl von Haimhausen (1692–1767), bayerischer Geistlicher und Missionar
 Sigmund von Haimhausen (1708–1793), bayerischer Jurist, Beamter und Unternehmer
 Viktorine von Butler-Haimhausen (1811–1902), deutsche Sozialreformerin, Philanthropin und Schriftstellerin

Siehe auch:
 Heimhausen